All Elite Wrestling (AEW) — американская федерация рестлинга, созданная 1 января 2019 года. Базируется в городе Джэксонвилл штат Флорида Соединённые Штаты Америки. В данный момент в федерации действуют пять официальных чемпионских титула и один несанкционированный: три мировых чемпионата — мужское чемпионство мира, женское чемпионство мира и чемпионство мира в командном дивизионе, а также два телевизионных чемпионата — мужское чемпионство TNT и женское чемпионство TBS. Несанкционированное Чемпионство FTW не признано AEW.

По партнёрским соглашениям между All Elite Wrestling и такими промоушенами как National Wrestling Alliance, Lucha Libre AAA Worldwide, New Japan Pro-Wrestling, DDT Pro-Wrestling и , чемпионаты данных промоушнов иногда защищаются на различных шоу от AEW.

Чемпионские пояса All Elite Wrestling 

Титул чемпион мира AEW () является мужским мировым титулом федерации. Титул был показан 25 мая 2019 года во время Double or Nothing (2019) где ветеран реслинга Брет Харт представил пояс чемпиона Мира AEW. 31 августа 2019 года на All Out (2019) Крис Джерико победил Адама Пейджа и стал первым обладателем титула.

Титул чемпион мира AEW среди женщин () является женским мировым титулом федерации. Титул был представлен 31 августа 2019 года на All Out (2019), обе претендентки на чемпионство были определены на том же Pay-per-view. Первой обладательницей титула стала Рихо победившая Найлу Роуз на дебютном шоу AEW AEW Dynamite.

Титул чемпион TNT AEW () является мужским, второстепенным, телевизионным титулом федерации. Титул был представлен 23 мая 2020 года на Double or Nothing (2020), где специальный гость, Майк Тайсон представил пояс чемпиона TNT AEW. В финале турнира за чемпионство встретились претенденты Коди и Лэнс Арчер. Турнир проходил на еженедельниках AEW Dynamite с 8 по 29 апреля, финал состоялся 23 мая на Double or Nothing (2020), первым чемпионом стал Коди.

Титул чемпион TBS AEW () является женским, второстепенным, телевизионным титулом федерации. Титул был представлен 6 октября 2021 года на очередном выпуске AEW Dynamite, где комментатор AEW Тони Шавони и судья Обри Эдвардс официально представили публике пояс чемпионат TBS AEW. В финале турнира за чемпионство встретились претенденты Джейд Каргилл и Руби Сохо. Турнир проходил на еженедельниках AEW Dynamite и AEW Rampage с 23 октября по 29 декабря 2021 года, финал состоялся 5 января 2022 года на дебютной трансляции Dynamite на телеканале TBS, первой чемпионкой стала Джейд Каргилл.

Титулы командное чемпионство мира AEW () являются командными мировыми титулами федерации. 18 июня 2019 года было объявлено, что пройдут матчи за претендентство в турнир в котором будет разыграно чемпионство. Турнир проходил на AEW Dynamite с 9 по 30 октября. Первыми обладателями титулов стали представители группировки SoCal Uncensored (Фрэнки Казарян и Скорпио Скай).

Несанкционированный пояс FTW 

Титул чемпион FTW () является альтернативным, несанкционированным титулом федерации. Был создан 14 мая 1998 года Тэззом в ECW как Чемпион FTW в тяжёлом весе. 21 марта 1999 года был упразднён и объединён с чемпионством мира ECW в тяжёлом весе Первым обладателем титула стал Тэзз. В 2020 году как чемпионство FTW было возрождено в AEW на спец выпуске AEW Dynamite Fyter Fest (2020). Новый первый чемпион Брайан Кейдж. Чемпионат официально не признавался в ECW, в AEW чемпионат так же не признан.

Действующие чемпионы AEW на    года

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт AEW

Чемпионские титулы AEW
Упразднённые титулы ECW